Jean-Baptiste Pierre Dumas (1727-1796), personnalité politique française ;
 Jean-Baptiste Coutisson-Dumas (1746-1806), personnalité politique française ;
 Jean-Baptiste Dumas (1777-1861), personnalité politique française ;
 Jean-Baptiste Dumas (1784-1849), personnalité politique française ;
 Jean-Baptiste Louis Dumas (1792-1849), ingénieur polytechnicien et aquarelliste français ;
 Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), chimiste et personnalité politique française ;
 Ernest Charles Jean-Baptiste Dumas (1827-1890), personnalité politique française ;
 Noël Jean-Baptiste Henri Alphonse Dumas (1854-1943), militaire français.